403 Cyane – asteroide della fascia principale
 Cyane Sulci  – struttura geologica della superficie di Marte
 Cyane Catena – struttura geologica della superficie di Marte

Pagine correlate

Ciane (disambigua)